Зелёный Сад — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Сад — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Зелёный Сад — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Зелёный Сад — посёлок в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Зелёный Сад — посёлок в Черноярском районе Астраханской области.